Палёнка — река в Становлянском районе Липецкой области. Правый приток реки Пальны.

Название произошло от уменьшительной формы гидронима Пальна. Так называется река, в которую впадает Палёнка. Исток — у деревни Поряхино. Течёт в южном направлении по открытой местности и впадает в Пальну у села Калиновка.

По реке Палёнки получила своё название деревня Палёнка.

Реки Липецкой области
Становлянский район
Бассейн Быстрой Сосны